Strunga ist der Name  mehrerer Orte in Rumänien:

 Strunga (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Strunga (Constanța), Dorf im Kreis Constanța